Wemple bezeichnet:

 Wemple (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Edward Wemple (1843–1920), US-amerikanischer Politiker
 Erik Wemple (* 1964), US-amerikanischer Journalist und Medienkritiker